Roitelet (frz. roitelet ‚Zaunkönig‘) steht für:
 Roitelet (Schiff), ein französisches Schiff
 J.D.M. Roitelet, ein Leichtflugzeug des französischen Herstellers Avions J.D.M.

Le Roitelet steht für:
 Le Roitelet, ein französischer Automobilhersteller